Ciudad Deportiva del Real Madrid Club de Fútbol puede hacer referencia a alguna de las siguientes instalaciones deportivas:

 Ciudad Deportiva del Real Madrid Club de Fútbol (1963), antiguo espacio de instalaciones deportivas del Real Madrid Club de Fútbol inaugurado en 1963, sito en el Paseo de la Castellana;
 Ciudad Deportiva del Real Madrid Club de Fútbol (2005), espacio de instalaciones deportivas del Real Madrid Club de Fútbol inaugurado en 2005, sito en Valdebebas y conocido como Ciudad Real Madrid.